Brumberg ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Brumberg (1925–2010), russischer Pianist
 Wiktor Alexandrowitsch Brumberg (* 1933), russischer Physiker und Astronom
Siehe auch:
 Bromberg (Begriffsklärung)
 Oberbrumberg